Обыкновенный серый домашний паук (Parasteatoda tepidariorum australis)-подвид обыкновенного домашнего паука (Parasteatoda tepidariorum) обитающий в Мьянме. В Мьянме 1895 была описана самка этого подвида Тореллем Тамерланом. Размер 4,5-6 мм может достигать и больших размеров. Возможно этого подвида не существует, а в 1895 был описан паук  вида Parasteatoda tepidariorum.

Чёрные вдовы
Пауки-тенётники
Хелицеровые
Пауки-волки

Ссылки 
 Platnick, Norman I. (2010): The world spider catalog, version 10.5. American Museum of Natural History.

 Descriptive catalogue of the spiders of Burma